Перлов — русская фамилия.

Известные носители 
 Перлов, Аарон (1736—1771 или 1772) — раввин, основатель карлин-столинской хасидской династии.
 Перлов, Алексей Иванович (1751—1813) — русский купец второй гильдии.
 Перлов, Андрей Борисович (род. 1961) — советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР.
 Перлов, Василий Алексеевич (1784—1869) — русский купец первой гильдии.
 Перлов, Евгений Петрович (род. 1934) — советский актер, оперный исполнитель, заслуженный артист РСФСР.
 Перлов, Иван Петрович (1893—1934) — советский краевед, директор Зарайского краеведческого музея.
 Перлов, Семён Васильевич (1821—1879) — русский купец первой гильдии.
 Перлов, Сергей Васильевич (1835—1911) — русский купец первой гильдии.

См. также 
 Вальд-Перлов, Виктор Михайлович (1929—2012) — советский радиофизик, лауреат Ленинской премии.